Angelo Iachino ou Angelo Jachino (1889-1976), amiral italien, frère de Carlo ;
  (1887-1971), compositeur italien, père de Silvana, frère d'Angelo ;
 Silvana Jachino (1916-2004), actrice italienne, fille de Carlo.

Patronyme italien